Галина Петрівна Горбенко ( , с. Новомиколаївка Жовтневого району Миколаївської області) — український біофізик, доктор фізико-математичних наук (2000), професор (2007).

Навчання 

Закінчила Харківський державний університет імені О. М. Горького у 1982 році.

Трудова діяльність 
Галина Горбенко почала свою трудову діляьність у Харківському державному університеті імені О. М. Горького у 1986 році.

У 2001 році вона була призначена професором кафедри біології і медичної фізики цього ж вишу.

Наукова діяльність 

У 2000 році захистила дисертацію на тему «Білок-ліпідні взаємодії в модельних системах» та здобула науковий ступінь доктор фізико-математичних наук зі спеціальності — «біофізика».

Г.Горбенко досліджує біофізику мембран, молекулярні механізми білок-ліпідних взаємодій за допомогою флуоресцентичної і абсорбційної спектроскопії та комп'ютерного моделювання.

Наукові праці 

 Моделі полімерних ланцюгів: Навч.-метод. посіб. — Х., 2007;
 Gorbenko G.P. Resonance energy transfer study of peptide-lipid complexes / G.P. Gorbenko, H. Saito, J. Molotkovsky, M. Tanaka, M. Egashira, M. Nakano, T. Handa, // Biophys. Chem. — 2001. — V. 92. — P. 155—168.
 Gorbenko G.P. Energy transfer method in membrane studies: some theoretical and practical aspects / G.P. Gorbenko, Ye.A. Domanov // J. Biochem. Biophys. Methods. — 2002. — V. 52. — P. 45–58.
 Gorbenko G.P. Cytochrome c location in phosphatidylcholine / cardiolipin model membranes: resonance energy transfer study / G.P. Gorbenko, Ye.A. Domanov // Biophys. Chem. — 2003. — V.103. — P.239–249.
 Gorbenko G.P. Effect of cholesterol on bilayer location of the class A peptide Ac-18A-NH2 as revealed by fluorescence resonance energy transfer / G. Gorbenko, T. Handa, H. Saito, J. Molotkovsky, M. Tanaka, M. Egashira, and M. Nakano // Eur. Biophys. J. — 2003. — V. 32. — P. 703—709.
 Gorbenko G.P. The role of lipid–protein interactions in amyloid-type protein fibril formation / G.P. Gorbenko, P.K.J. Kinnunen // Chem. Phys. Lipids. — 2006. — V. 141. — P. 72-82.
 Gorbenko G.P. Cytochrome c interaction with cardiolipin/phosphatidylcholine model membranes: effect of cardiolipin protonation / G.P. Gorbenko, J.G. Molotkovsky, P.K.J. Kinnunen // Biophys. J. — 2006. — V. 90. — P. 4093–4103.
 Binding of lysozyme to phospholipid bilayers: evidence for protein aggregation upon membrane association / G.P. Gorbenko, V.M. Ioffe, P.K.J. Kinnunen // Biophys. J. — 2007. — V. 93. — P.140–153.
 Gorbenko G.P. Resonance energy transfer study of lysozyme-lipid interactions / G.P. Gorbenko, V.M Ioffe, J.G. Molotkovsky, P.K.J Kinnunen // Biochim. Biophys. Acta. — — 2008. — V. 1778. — P. 1213—1221.
 Gorbenko G.P. Cytochrome c induces lipid demixing in weakly charged phosphatidylcholine/phosphatidyl-glycerol model membranes as evidenced by resonance energy transfer / G.P. Gorbenko, V.M. Trusova, J.G. Molotkovsky, P.K.J. Kinnunen // Biochim. Biophys. Acta. — 2009. — V. 1788. — P. 1358—1365.
 Gorbenko G.P. New fluorescent probes for detection and characterization of amyloid fibrils / G.P. Gorbenko, V.M. Trusova, E. Kirilova, G. Kirilov, I. Kalnina, A. Vasilev, S. Kaloyanova, T. Deligeorgiev // Chem. Phys. Lett. — 2010. — V. 495. — P. 275—279.
 Gorbenko G.P. Fluorescence spectroscopy of protein oligomerization in membranes / G.P. Gorbenko // J. Fluoresc. — 2011. — V.21. — P. 945—951.
 Gorbenko G.P. Effect of oligomeric lysozyme on structural state of model membranes / G. Gorbenko, V. Trusova // Biophys. Chem. — 2011. — V. 154. -P. 73-81.
 Gorbenko G.P. Protein aggregation in a membrane environment / G.P. Gorbenko, V.M. Trusova // Adv. Prot. Chem. Struct. Biol. — 2011. — V. 84. — Р. 114—142.
 Gorbenko G.P. The effect of lysozyme amyloid fibrils on cytochrome c–lipid interactions / G. Gorbenko, V. Trusova, R. Sood, J.Molotkovsky, P. Kinnunen // Chem. Phys. Lipids. — 2012. — V. 165. — P. 769—776.
 Gorbenko G.P. FRET analysis of protein-lipid interactions / G. Gorbenko, P. Kinnunen // Fluorescent Methods to Study Biological Membranes, Springer Series on Fluorescence V. 13, 2013, P. 115—140.

Примітки 

Уродженці Новомиколаївки (Первомайська селищна громада)
Українські біофізики
Українські фізики
Випускники Харківського університету
Науковці Харківського університету